Jan Nepomucen Sławiński (1895–1981) – podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jan Adam Sławiński (ur. 1898) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jan Sławiński ps. „Gruby Janek” (1906–1944) – porucznik Armii Ludowej